Jeremi eller Jérémie kan syfta på:

Haiti 

 Jeremi (arrondissement), Grand'Anse, 
 Jeremi (kommun), Grand'Anse, 
 Jérémie (departementshuvudort i Haiti), Grand'Anse,